EEV peut désigner :
 European Embedded Value (en français, valeur intrinsèque européenne), en Europe, la valeur intrinsèque des compagnies d'assurance ;
 Enhanced Environmentally friendly Vehicle, norme la plus sévère en matière d'émissions polluantes engendrées par le transport routier ;

EeV peut désigner :
 exaélectron-volt (1018 électrons-volts), une unité physique égale à  0.1602 joules.